Бора Станковић може да се односи на:

 Борисав Станковић (1876—1927), српски књижевник
 Борислав Станковић (1925—2020), српски кошаркаш, генерални секретар ФИБЕ 1976—2002
 Бора Станковић (лекар)